Staten-Generaal van de Nederlanden in verenigde vergadering bijeen
Staten-Generaal van Nederland in verenigde vergadering bijeen
het vertegenwoordigend orgaan van een hoogheemraadschap
Verenigde Vergadering (GGC), een orgaan van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest